Christophe Lamaison (1971 - ), joueur français de rugby à XV.
 Pierre E. Lamaison  (1896 - 1980), éditeur, illustrateur, résistant.
 Pierre Lamaison (1948 - 2001), anthropologue français, neveu du précédent.